suikerbrood (brood), een bepaald soort brood
suikerbrood (suiker), een grote klomp suiker
groenlof, een bladgroente

Daarnaast zijn er een groot aantal bergen die de naam hebben meegekregen, waaronder
Suikerbroodberg, een grote rots in Rio de Janeiro